Dallingeweer (plaats)
Dallingeweer (waterschap)